«Grundig» — немецкая компания по производству бытовой аудио, видеотехники
 Грюндиг — российский поэт и рэпер, лидер группы «Рабы Лампы»